Leccio ima više značenja:
 Leccio, Firenze
 Leccio, Grosseto
 Leccio, Lucca
 Leccio, Siena